Орлиное — бывшее село, ныне удалённая территория села Комарово в Надтеречном районе Чеченской Республики.

География 
Орлиное находится в  восточнее села Комарово.

Официальный статус 
На 1 января 1990 года Орлиное имело статус села. В реестре населённых пунктов Чеченской Республики по состоянию на 2020 год сведения о нём отсутствуют.

В базе данных КЛАДР от 22 мая 2020 года населённый пункт с. Орлиное в Надтеречном районе Чечни помечен как несуществующий (код 2000700001499). При этом в составе Комарово значится территория «с. Орлиное» с кодом 20007000013001300.

В некоторых современных официальных источниках Орлиное упоминается как село, в других — как хутор.

Население 
В 1990 году в Орлином проживало 150 человек.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Об утверждении Программы газификации Чеченской Республики на 2013—2015 годы, с перспективой до 2020 года

Населённые пункты Надтеречного района